Lucio Verginio Tricosto puede referirse a las siguientes personas:

 Lucio Verginio Tricosto.— Cónsul en el año 435 a. C.
 Lucio Verginio Tricosto (tribuno consular).— Tribuno consular en el año 389 a. C.
 Lucio Verginio Tricosto Esquilino.— Tribuno consular en el año 402 a. C.